УМ-2 — советская ЭВМ, ориентированная на применение в аэрокосмических объектах.

История 
Создана в 1964 под руководством Ф. Г. Староса.

Применение 
Для бюро С. П. Королёва и А. Н. Туполева были разработаны опытные образцы этой машины.

См. также 
 УМ-1НХ
 Дешифрирование космических снимков

Литература 
 Малашевич Б. М. 50 лет отечественной микроэлектронике. Краткие основы и история развития. М.: Техносфера, 2013. — 800 с. ISBN 978-5-94836-346-2.
 Липаев В. В. Очерки истории отечественной программной инженерии в 1940-е — 1980-е годы. ISBN 978-5-4475-3299-4.
 Норенков И. П. Краткая история вычислительной техники и информационных технологий. Приложение к журналу «Информационные технологии», № 9, 2005.
 Грубов В. И., Кирдан В. С. Электронные вычислительные машины и моделирующие устройства. Справочник. – К.: “Наукова думка”, 1969.
  Ходаков В. Е. Научные школы компьютеростроения: история отечественной вычислительной техники. Изд-во ХНТУ, 2010.
 Дмитриев П. Зёрна отольются в пули. Альфа-книга, 2013. ISBN 978-5-9922-1527-4.

Примечания

Ссылки 
 У истоков развития микроэлектроники

История компьютерной техники